Lekinioch kan syfta på följande platser:

Mikronesiens federerade stater 

 Lukunor (ö i Mikronesiens federerade stater), Chuuk, Lekinioch Municipality, 
 Lukunor Village, ort, Chuuk, Lekinioch Municipality, 

Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar